Ме́ста (), Не́стос () — река в Болгарии и Греции, впадающая в Эгейское море.

Места берёт начало в юго-западной Болгарии в горах Рила при слиянии рек Черна-Места и Бяла-Места, на протяжении 126 км течёт по болгарской территории, около 104 км по греческой Македонии и Фракии, впадая в море около острова Тасос.

Крупнейший приток Месты — река Доспат.

Расход воды от 14,62 м³/с при слиянии Черна-Места и Бяла-Места, в районе Хаджидимово — около 29,85 м³/с, у границы Болгарии и Греции около 32 м³/с.

Античная география 
В античной географии река была известна как Несс () или Нест (). Фукидид утверждал, что реки Оский (Искыр), Несс и Гебр (Марица) стекали с необитаемой, великой горы, которая примыкает к горам Родопы. Аристотель в «Метеорологике» пишет, что реки Стримон (Струма), Несс и Гебр стекали с горы Скомбр (), ныне — Витоша, в горной цепи  (, ), ныне — Стара-Планина.

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Эгейское море
Реки Болгарии
Реки Греции